Das Straßenrennen der Männer bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles fand am 29. Juli 1984 statt.

Der Rundkurs des Rennens lag in Mission Viejo im Orange County, dieser musste 12 Mal durchfahren werden und war insgesamt 190,2 km lang.

Aufgrund des Boykotts der Sowjetunion, der DDR und auch Polens, wurden die US-Amerikaner, auch wegen des Heimvorteils, als Favoriten vor dem Rennen gehandelt. Der beste Sprinter der Amerikaner war Davis Phinney, da der Kurs jedoch hügelig war, konnte er nur den fünften Platz erreichen. Sein Landsmann Alexi Grewal und der Kanadier Steve Bauer lösten sich in der vorletzten Runde vom Hauptfeld und konnten die beiden Verfolger aus Norwegen stets fernhalten, obwohl sie nie einen großen Vorsprung hatten. Im Schlusssprint um den Olympiasieg setzte sich dann Grewal gegen Bauer mit weniger als einer Radlänge Vorsprung durch, obwohl Bauer als besserer Sprinter gehandelt wurde. Bronze gewann der Norweger Dag Otto Lauritzen.

Grewal war 10 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele vom Nationalen Radsportverband wegen eines positiven Test auf Phenylethylamin suspendiert worden und aus der Olympiamannschaft gestrichen worden. Jedoch hatte Grewal mit seiner Berufung gegen die Suspendierung Erfolg, da festgestellt wurde, dass er Albuterol gegen Asthma genommen hatte und die Tests damals nicht ausgereift genug waren, um den Unterschied zwischen den beiden Medikamenten zu erkennen. Somit konnte er doch starten.

Ergebnisse

Weblink 

 Ergebnisse

Strassenrennen Männer
Straßenradrennen in den Vereinigten Staaten
Mission Viejo